Antonio Maceo puede referirse a:
 Antonio Maceo, militar cubano.
 Antonio Maceo (F-302), fragata de la clase Tacoma (ex USS Peoria).